Ранчо Дијаз има више значења:

 Ранчо Дијаз, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Дијаз (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Дијаз (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Дијаз (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Дијаз (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Дијаз (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику